Mesotitsch ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Mesotitsch (* 1976), österreichischer Biathlet
 Martin Mesotitsch (* 1983), österreichischer Biathlet